Atkins Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Atkins Hill (Maine)
 Atkins Hill (Washington)